Литтау () — район города Люцерна в Швейцарии, бывшая коммуна в кантоне Люцерн.

До 2009 года имел статус коммуны в управленческом округе Люцерн. 1 января 2009 года вошёл в состав города Люцерна.

Население составляет 16 346 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 1060.

Ссылки 
 Официальная страница

Люцерн
Бывшие коммуны кантона Люцерн